Abraham Leijonhufvud kan syfta på bland andra: 

 Abraham Eriksson (Leijonhufvud) (1512–1556), svensk riddare och riksråd
 Abraham Leijonhufvud (1583–1618), svensk friherre och riksråd
 Abraham Leijonhufvud (1627–1676), svensk friherre och landshövding
 Abraham Leijonhufvud (1757-1806), svensk friherre och militär
 Abraham Leijonhufvud (1823–1911), svensk friherre och sjöminister